Припутни — название населённых пунктов на Украине:

 Припутни — село в Изяславском районе Хмельницкой области.
 Припутни — село в Ичнянском районе Черниговской области.